Чикман — топоним, гидроним в России:
 
 Чикман — село в Чулымском районе Новосибирской области.
 Чикман — посёлок в составе города Александровск Пермского края.
 Чикман — река, приток Яйвы, протекает в Пермском крае.